České příjmení Kramář nebo slovenské Kramár je odvozeno z německého Kramer (Krämer) a označovalo původně drobného obchodníka. Nosí je více osobností:

 Bronislav Ignác Kramár (1945–2020) – opat želivského kláštera
 František Kramář (1759–1831) – český hudební skladatel
František Kramář (politik) (1821–1866) – moravský komunální politik a veřejný činitel, starosta Přerova
 Ivan Kramár (1938–2002) – slovenský fotbalista a diplomat
 Jaroslav Kramář (1910–1990) - český parazitolog, entomolog, imunolog
 Karel Kramář (1860–1937) – český politik
 Maroš Kramár (* 1959) – slovenský herec a moderátor
 Rudolf Kramář (1930–2019) – český kardiochirurg
 Vilma Kramárová (1923–?) – slovenská politička KSČ
 Vincenc Kramář (1877–1960) – český historik umění, teoretik a sběratel

jiné významy
 Kramářova vila
 Galerie Vincence Kramáře
 Kramáre – čtvrť města Bratislavy